Выборы в Ассамблею Северной Ирландии 2007 года проходили 7 марта. 108 депутатов Ассамблеи были избраны по системе единственного передаваемого голоса. Явка на выборах составила 62,31% (690 191 человек).

Политика Северной Ирландии
Выборы в Северной Ирландии
Выборы 2007 года
Март 2007 года